bruine witvleugeluil
 geveerde witvleugeluil
 heidewitvleugeluil
 zwarte witvleugeluil